Владиславич — фамилия.
 Владиславичи — русский дворянский род сербского происхождения.
 Владиславич, Иван (род. 1957) — южноафриканский писатель, журналист, пишет на английском языке.
 Рагузинский-Владиславич, Савва Лукич (1669—1738) — рагузский негоциант, состоявший на русской дипломатической службе.

См. также 
 Посольство Владиславича — российское посольство под началом С. Л. Рагузинского-Владиславича в Китай, направленное в 1725—1728 годах.